Die Saison 1997/98 war die 27. Spielzeit des Korać-Cup, der von der FIBA Europa ausgetragen wurde.

Den Titel gewann Mash Jeans Verona aus Italien.

Modus 
Es nahmen 64 Mannschaften teil. Nach der Qualifikationsrunde spielten diese Teams eine Gruppenphase, die aus 16 Gruppen mit je vier Teams bestand. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Sechzehntelfinale, gefolgt von Achtel, Viertel, Halb und Finale. 

Die Sieger der Spielpaarungen in den Finalrunden wurden in Hin- und Rückspiel ermittelt.

1. Runde (Qualifikation) 
 Hinspiele: 10. September 1997
 Rückspiele: 17. September 1997

|}

Gruppenphase 
 1. Spieltag: 1. Oktober 1997
 2. Spieltag: 8. Oktober 1997
 3. Spieltag: 22. Oktober 1997
 4. Spieltag: 5. November 1997
 5. Spieltag: 12. November 1997
 6. Spieltag: 19. November 1997

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe O

Gruppe P

Runde der letzten 32 
 Hinspiele: 10. Dezember 1997
 Rückspiele: 17. Dezember 1997

|}

Achtelfinale 
 Hinspiele: 14. Januar 1998
 Rückspiele: 21. Januar 1998

|}

Viertelfinale 
 Hinspiele: 11. Februar 1998
 Rückspiele: 18. Februar 1998

|}

Halbfinale 
 Hinspiele: 4. März 1998
 Rückspiele: 11. März 1998

|}

Finale 
 Hinspiel: 25. März 1998
 Rückspiel: 1. April 1998

|}

 Final-Topscorer:  /  Mike Iuzzolino (Mash Scaligera Verona): 45 Punkte

Siehe auch 
 FIBA Euroleague 1997/98
 FIBA Eurocup 1997/98

Weblinks 
 Geschichte des Korać-Cups auf fibaeurope.com
 Spielplan der Saison 1997/98 auf fibaeurope.com
 Statistik der Saison 1997/98 auf linguasport.com

1997 98
Basketballsaison 1997/98